Лангут — фамилия:

 Лангут, Иван Христофорович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 5015; 3 декабря 1834.
 Лангут, Карл Иванович — Георгиевский кавалер; секунд-майор; № 518; 26 ноября 1787.
 Лангут, Христофор Иванович — Георгиевский кавалер; секунд-майор; № 577; 26 ноября 1788.